Yana Tyshchenko –en ruso, Яна Тищенко– (1 de agosto de 2000) es una deportista rusa que compite en ciclismo en la modalidad de pista.

Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2021 y tres medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Ciclismo en Pista de 2021.

Medallero internacional

Referencias

Ciclistas de pista de Rusia